Суад Филекович (; 16 сентября 1978, Любляна) — словенский футболист, защитник. Выступал в сборной Словении.

В 2006—2007 годах был игроком клуба российской Премьер-лиги «Крылья Советов» (Самара). Сыграл за основной состав 11 матчей (в т. ч. 8 в чемпионате России).

Осенью 2009 года подписал контракт до января 2010 года с английским «Барнсли», но уже через несколько дней стороны расторгли соглашение.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте ФК «Крылья Советов»
 

Футболисты Словении
Игроки сборной Словении по футболу
Игроки ФК «Олимпия» Любляна
Игроки ФК «Марибор»
Игроки ФК «Хайдук» Сплит
Игроки ФК «Эрготелис»
Игроки ФК «Мускрон»
Игроки ФК «Крылья Советов»
Игроки ФК «Хапоэль» Ашкелон